Луиза Флетчер (; ) — американская актриса, известная благодаря роли властной сестры Рэтчед в культовом фильме «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), за которую она получила премию «Оскар» и «Золотой глобус».

Ранние годы 
Флетчер родилась в семье глухонемых родителей. Её отец был епископальным священником, благодаря его усилиям в Алабаме было основано около 40 церквей для глухих. Научила говорить и впервые познакомила с актёрским мастерством слышащая тётя. После окончания Университета Северной Каролины Луиза переехала в Лос-Анджелес и по вечерам стала посещать актёрскую школу.

Карьера 

Впервые на экране Флетчер появилась как приглашённая актриса телесериала; в частности, она сыграла в одном из эпизодов знаменитого телесериала «Мэверик» и «Неприкасаемые». Из-за высокого роста (178 см) актёрская карьера Флетчер не задалась: её партнёры зачастую выглядели на голову ниже. В 1960 году Флетчер вышла замуж и посвятила себя воспитанию детей. Через десять лет с подачи Роберта Олтмена она возобновила кинокарьеру и год спустя сыграла свою знаменитую роль в фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Получая «Оскар», Флетчер произнесла крамольную фразу: «Иногда бывает здорово, что все тебя ненавидят».

Личная жизнь 
С 1960 по 1977 была замужем за литературным агентом и продюсером Джерри Биком. Двое детей: Джон Дэшил Бик и Эндрю Уилсон Бик.

Смерть 
Незадолго до своей смерти Флетчер пережила два приступа рака молочной железы. Она умерла во сне 23 сентября 2022 года в своём доме в Мондюросе во Франции в возрасте 88 лет.

Фильмография

Премии

Награды 
 1976 — премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Пролетая над гнездом кукушки»
 1976 — премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль, за фильм «Пролетая над гнездом кукушки»
 1977 — премия BAFTA — лучшая женская роль, за фильм «Пролетая над гнездом кукушки»

Номинации 
 1996 — премия «Эмми» — лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале, за телесериал «Застава фехтовальщиков»
 2004 — премия «Эмми» — лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале, за телесериал «Новая Жанна д’Арк»

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе